

Населені пункти та їхні частини
 Мостово — село в гміні Шренськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Мостово — село в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Мостово — осада в гміні Маново Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки